IGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Cataratas del Iguazu, Iguazu (Michigan), Argentina